La Sauvetat kan syfta på:
 La Sauvetat, Gers
 La Sauvetat, Puy-de-Dôme